De Bezirksliga Mittelschlesien 1937/38 was het vijfde voetbalkampioenschap van de Bezirksliga Mittelschlesien, het tweede niveau onder de Gauliga Schlesien en een van de drie reeksen die de tweede klasse vormden. 1. FC Breslau werd kampioen en nam deel aan de promotie-eindronde samen met de andere kampioenen van de Bezirksliga's. De club werd daar tweede en promoveerde.

Bezirksliga

Promotie-eindronde Kreisklasse

Gauliga Schlesien
Duits competitievoetbal 1937/38